Олег Волков:
 Волков, Олег Александрович (род. 1967) — префект Юго-Западного административного округа Москвы.
 Волков, Олег Алексеевич — ленинградский художник и диссидент.
 Волков, Олег Валентинович (род. 1961) — глава города Новокуйбышевск.
 Волков, Олег Васильевич (1900—1996) — русский прозаик, публицист, мемуарист.
 Волков, Олег Васильевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 Волков, Олег Геннадьевич (род. 1962) — советский фигурист, выступающий в танцах на льду; впоследствии российский тренер и хореограф.
 Волков, Олег Николаевич (род. 1969) — российский хоккеист.